Pro nebo PRO může znamenat:

 pro, latinská předložka a předpona, odpovídající českým slovům pro, před, dopředu, často v ustálených spojeních jako 
 pro adultis – pro dospělé (na lékařských předpisech)
 pro centum – procenta, procentuálně, procento
 pro die – denně, za den, každodenně (např. dávka léku na lékařských předpisech)
 pro domo sua či pro domo mea – pro vlastní potřebu, pro interní potřeby, důvěrně
 pro et contra – pro a proti
 pro forma – čistě formálně, z formálních důvodů (často ve smyslu pouze na oko), pro jméno
 pro foro či pro foro externo – pro veřejnost, pro nejširší veřejnost (fórum občanů)
 pro foro interno – pro vnitřní potřebu, pro sebe
 pro futuro – do budoucna, do budoucnosti, pro budoucnost
 pro infantibus – pro děti (na lékařských předpisech)
 pro infusione – pro infúzi (na lékařských předpisech)
 pro injectione – injekcí, injekčně, injekčním způsobem (na lékařských předpisech)
 pro medico – pro lékaře (na lékařských předpisech)
 pro memoria – na památku, na paměť
 pro mortuo – za mrtvého (ve smyslu prohlásit někoho za mrtvého)
 pro nostro – pro vlastní účel, pro tento účel
 pro quartale – čtvrtletně, kvartálně
 pro quota – poměrným dílem, poměrným kvocientem
 pro rata – poměrně, určitým podílem, vhodným dílem, poměrnou částí
 pro semestre – pololetně, za půl roku, v pololetí
 pro tempore – toho času, pro dnešek, pro nynějšek, právě nyní (dnes)
 pro usu – k užití (na lékařských předpisech)
 pro usu interno – k vnitřní potřebě, pro vnitřní potřebu
 pro, zkratka profesionála, profesionální soutěže
 .pro, internetová doména určená profesionálům
 pro, kód provensálštiny
 blahoslavený Michal Pro, mexický mučedník

Reference